Gliedkraut ist eine Bezeichnung für verschiedene Pflanzen:

die Gattung Sideritis, siehe Gliedkräuter
die Art Galium odorata, siehe Waldmeister
die Art Stachys recta, siehe Aufrechter Ziest